Poniższa lista przedstawia zestawienie zagranicznych siatkarzy, którzy byli zgłoszeni do najwyższej w hierarchii klasy męskich ligowych rozgrywek w Polsce (Polska Liga Siatkówki/PlusLiga) w co najmniej jednym sezonie od sezonu 2000/2001, tj. od momentu powstania profesjonalnej ligi. Dotychczas w PlusLidze wystąpiło 409 obcokrajowców reprezentujących 45 państw z 6 kontynentów (Afryki, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Australii, Azji i Europy).

Statystyki obejmują dane do sezonu 2021/2022 włącznie. W zestawieniu ujęci są zawodnicy posiadający podwójne obywatelstwo, tj. polskie i innego kraju.

Lista zawodników

Statystyki

Liczba zagranicznych zawodników według narodowości

Liczba zagranicznych zawodników według klubu

Najwięcej sezonów w lidze

Najwięcej meczów w lidze

Najwięcej setów w lidze

Najwięcej punktów w lidze

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Polsce